Millochau :
 Arsène Millochau (ou Arsène Millocheau) (1867-1948), coureur cycliste français
 Émile Millochau (1846-1929), homme politique français
 Gaston Millochau , astrophysicien (voir Médaille Janssen)
Millochau (cratère martien)